Fanal steht für:

 Fanal, ein Leuchtfeuer, und im heutigen Sinn ein Aufmerksamkeit erregendes Zeichen
 Fanal (Mineralöl), ein Mineralöl
 Fanal (Oper), eine Oper von Kurt Atterberg
 Fanal Island, neuseeländische Insel
 Fanal von Memmingen
 Fanal von Zeitz
 Fanal (Zeitschrift), eine anarchistische Zeitschrift